Rahim Mohammed peut désigner :
 Rahim Mohammed, chanteur algérien, plus connu sous le nom de Rahim ;
 Mohamed Rahim, footballeur algérien.